Андре́й Евге́ньевич Соколе́нко (; 8 июня 1978, Симферополь, Украинская ССР, СССР) — украинский футболист, защитник.

Игровая карьера 
12 мая 1995 года в возрасте 16 лет 11 месяцев и 4 дня дебютировал в составе «Таврии» в высшей лиге чемпионата Украины, что является четвёртым результатом в истории клуба. Далее играл за «Динамо» (Саки), «Прикарпатье», «Кривбасс-2» и СК «Волынь-1».

В 2003 году уехал в Минск, где играл в местном «Динамо». Зимой следующего года провёл с актюбинским «Актобе-Ленто» трёхнедельный сбор в Крыму, после чего белорусский и казахстанский клубы подписали соглашение о годичной аренде футболиста с последующим правом выкупа его контракта.

В 2005 году становился чемпионом Казахстана в составе «Актобе». После завершения сезона подал в отставку главный тренер актюбинцев Равиль Рамазанов, а у Соколенко закончился контракт. Под руководством нового наставника футболист играть не хотел, и поэтому вместе с партнёрами по команде Борисом Поляковым и Сергеем Дитковским заключил контракт с «Волынью». В команде Кварцяного провёл следующие полгода. После окончания сезона проходил просмотр в ФК «Харьков», но остаться в команде высшего дивизиона не удалось. До зимы поиграл в перволиговой «Оболони», а зимой вернулся в Харьков, где со второй попытки заключил контракт с «горожанами».

В Харькове провёл два полных года. Закончив первую часть сезона 2008/09 на последней строчке турнирной таблицы, Соколенко начал поиск новой команды. Вторую часть сезона провёл в ивано-франковском «Прикарпатье». После завершения сезона уехал в Азербайджан, где играл в составе «Симурга».

После возвращения на Украину играл в любительских командах чемпионата Ивано-Франковской области «Карпаты» (Коломыя) и «Гуцульщина» (Косов). Летом 2011 года подписал контракт с «Энергетиком» из Бурштына, в составе которого играл в первой лиге. После того, как команда лишилась спонсора и вынуждена была прекратить существование на профессиональном уровне, вернулся в любители. Продолжил карьеру в «Газовике» (Богородчаны), через год перешёл в «Тепловик» (Ивано-Франковск).

Примечания

Ссылки 
 
 
  на сайте Тeams.by

Футболисты Украины
Игроки ФК «Таврия»
Игроки ФК «Динамо» Саки
Игроки ФК «Спартак» Ивано-Франковск
Игроки ФК «Прикарпатье-2»
Игроки ФК «Волынь»
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Актобе»
Игроки ФК «Оболонь» (1992)
Игроки ФК «Харьков»
Игроки ФК «Прикарпатье» (2004)
Игроки ФК «Симург»
Игроки ФК «Энергетик» Бурштын
Игроки ФК «Кривбасс-2»